An Dương Vương – sovrano vietnamita
 Dương Hồng Sơn – calciatore vietnamita
 Dương Thị Việt Anh – ex altista e multiplista vietnamita
 Duong Thu Huong – scrittrice vietnamita
 Dương Trương Thiên Lý – modella vietnamita
 Dương Văn Minh – politico e generale vietnamita